OTE Sport es una cadena de televisión griega de pago, propiedad de la compañía de telecomunicaciones OTE. 

Es una cadena de deportes compuesta por cuatro canales, que retransmiten entre otros eventos deportivos, las cuatro grandes ligas europeas de fútbol: Liga BBVA, Premier League (2013-2016), Serie A y Bundesliga, además de la Copa Libertadores y la Copa de Grecia. También retransmite otros deportes como el baloncesto con la NBA, la Fórmula 1, el ATP Tour y WTA Tour de tenis o la Liga de Campeones CEV de voleibol.

Canales y contenido 
OTE Deporte opera ocho múltiplex canales:

 OTE Sport 1: Lannzado el 9 de febrero de 2009 (anteriormente conocido como Conn-x TV Sports 1), (disponible sólo en "TV vía OTA Conn-x). 

 OTE Sport 2: Lanzado el 7 de agosto de 2009 (anteriormente conocido como Conn-x TV Sports 2), (disponible sólo en "TV vía OTA Conn-x). 

 OTE Sport 3: Lanzado el 26 de septiembre de 2009 (anteriormente conocido como Conn-x TV Sports 3), (disponible sólo en "TV vía OTA Conn-x). 

 OTE Sport 4: Lanzado el 3 de diciembre de 2012. 

 OTE Sport 5: Lanzado el 29 de agosto de 2013.
 
 OTE Deporte 1HD: Lanzó el 30 de septiembre de 2011 (disponible sólo en OTE TV vía satélite), (anteriormente conocido como "OTE Sport HD"). 

 OTE Deporte 2HD: Lanzó el 3 de diciembre de 2012 (disponible sólo en OTE TV vía satélite). 

 OTE Deporte 3HD: Lanzó el 29 de agosto de 2013 (disponible sólo en OTE TV vía satélite).

Eventos 
  UEFA Champions League 
  UEFA Europa League
  LaLiga Santander
  Copa del Rey 
  Supercopa de España
  Premier League
  Bundesliga
  Copa de Alemania
  Serie A 
  Copa Italia
  Ligue 1
  Copa de Grecia
  Copa Bridgestone Libertadores
  Copa Total Sudamericana
 Liga Adriática
  Liga ACB
  Liga NBA

Deportes de motor 
 Fórmula 1
 MotoGP
 Porsche Supercup
 WRC

Canales de televisión deportivos
Medios de comunicación de Grecia
Canales de televisión de Grecia